Miejscowości w Polsce:
 Kożuchy Małe – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. giżyckim, w gminie Giżycko
 Kożuchy Małe – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. piskim, w gminie Biała Piska